La scala francese o scala di Charrière è un sistema di misura comunemente utilizzato per misurare la dimensione (diametro esterno) di un catetere. Viene spesso abbreviato come Fr, ma può essere abbreviato anche in FR o F. Può essere espresso anche come CH o Ch (per Charrière, il suo inventore) nei paesi francofoni. 1 Fr = 0,33 mm e quindi il diametro del catetere in millimetri può essere determinato dividendo per 3 la dimensione in French:

o

Ad esempio, se la dimensione in French è 9, il diametro è di 3 mm.

Una dimensione crescente di French corrisponde a un catetere di diametro maggiore. Ciò è contrario all'unità di misura Gauge, in cui un indicatore crescente corrisponde ad un catetere di diametro minore. Inoltre la misura di French o Charrière, corrisponde al diametro esterno, mentre il Gauge, si riferisce al diametro interno.

L'indicatore è stato ideato dal francese Joseph-Benoît-Frédéric Charrière, un costruttore di strumenti chirurgici della Parigi del XIX secolo. che ha definito la relazione "3 volte il diametro".

Corrispondenze della scala

Note

Voci correlate
 Birmingham Wire Gauge
 Gauge (unità di misura)
 Cateterismo

Unità di misura